Eerste divisie (mannenhandbal) 1986/87
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1986/87